Leonardo ou Léonardo (avec un accent) est un prénom masculin qui peut faire référence à :

Prénom et patronyme

Personnalités 
Leonardo est un prénom et un nom de famille notamment porté par :
 Léonard de Vinci (Leonardo da Vinci), un peintre, sculpteur, architecte et homme de science italien (1452-1519)
 Leonardo Márquez Araujo, un général mexicain (1820-1913)
Leonardo Servadio, fondateur de la marque de prêt-à-porter de survêtement Ellesse, né en 1925.
 Leonardo DiCaprio, un acteur scénariste et producteur de cinéma américain né en 1974
 Leonardo Elisiário dos Santos, un athlète brésilien né en 1984
 Vittorio Leonardo, coloriste et dessinateur de bande dessinée belge
 Léonardo Delfino, sculpteur français d’origine italienne
 Leonardo de Matos Cruz dit Léo Matos,  footballeur brésilien
 Leonardo Duque, coureur cycliste colombien
 Leonardo Mayer, joueur de tennis argentin
 Leonardo Piepoli, coureur cycliste italien
 Leonardo Bertagnolli, coureur cycliste italien
 Leonardo Fibonacci, mathématicien italien
 Leonardo Sciascia, écrivain, essayiste, journaliste et homme politique italien
 Leonardo, du duo de chanteurs brésilien Leandro e Leonardo

Leonardo est un prénom utilisé comme pseudonyme par :
 Leonardo (1969-), Leonardo Nascimento de Araújo, ancien joueur et directeur sportif du Paris Saint Germain brésilien ;
 Leonardo (1982-), Leonardo Henriques da Silva, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1983-), Leonardo de Vitor Santiago, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1985-), Leonardo de Jesus Geraldo, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1986-), Leonardo José Aparecido Moura, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1986-), Leonardo Rodrigues Pereira, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1988-), José Leonardo Ribeiro da Silva, footballeur brésilien ;
 Leonardo (1992-), Leonardo da Silva Souza, footballeur brésilien ;

Personnage de fiction 
 Leonardo, personnage de la bande dessinée américaine Tortues ninja

Toponyme 

 Leonardo, une ville américaine de l'État du New Jersey
 San Leonardo, une commune italienne de la province d'Udine
 Église San Leonardo, église vénitienne catholique

Divers
 Leonardo (entreprise), entreprise italienne, anciennement Finmecanica ;
 Leonardo da Vinci, un sous volet du programme européen LifelongLearning concernant la formation professionnelle ;
 Leonardo, un jeu de société de Reinhard Staupe ;
 Leonardo, un jeu vidéo édité par Starbyte Software en 1989 ;
 Leonardo, un magazine artistique publié par The MIT Press ;
 Leonardo Vetra, un personnage de fiction dans le roman Anges et démons ;
 Studio Leonardo ;
 Leonardo est un module de la Station spatiale internationale ;
 Leonardo, une série télévisée diffusée en 2022 et portant sur Léonard de Vinci.

Voir aussi